Aibach ist ein geographischer Name:

 Aibach, historischer Ortsname von Eibach (Hilpoltstein), Stadtteil von Hilpoltstein im Landkreis Roth, Bayern
 Aibach (Kleine Vils), linker Zufluss der Kleinen Vils in Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Eibach
 Haibach